Saligny (Vendée)
 Saligny (Yonne)
ook:
Saligny-le-Vif,  Cher
Saligny-sur-Roudon, Allier